Fullblast é o terceiro álbum da carreira solo de Kiko Loureiro, ex guitarrista do Angra e atual guitarrista do Megadeth.

Faixas

Créditos
 Kiko Loureiro – Guitarra, teclado
 Felipe Andreoli (músico) - Baixo
 Mike Terrana – bateria
 DaLua - Percussão
 Yaniel Matos - Piano Rhodes em "Whispering"

Álbuns de 2005
Álbuns de Kiko Loureiro
Álbuns em língua inglesa
Álbuns em língua portuguesa